Chanabad steht für: 

 Chanabad (Afghanistan), Stadt in der Provinz Kundus, Afghanistan
 Xonobod, russisch Chanabad, Stadt in der Provinz Andijon, Usbekistan 
 Chanabad, Fluss in Südmittelasien